

Geografia
La Loggia, comune italiano della provincia di Torino
La Loggia, quartiere di Palermo
La Loggia, località (non frazione) di Firenze
La Loggia, località (non frazione) di Foligno in provincia di Perugia

Persone 
Danika La Loggia, attrice 
Enrico La Loggia, politico italiano (1872-1960)
Enrico La Loggia, politico italiano (1947 – vivente)
Gaetano La Loggia, politico italiano (1808-1889)
Giuseppe La Loggia, politico italiano (1911-1994)

Altro 
Villa La Loggia a Firenze
La Loggia

Pagine correlate 

Loggia (disambigua)
Della Loggia